Op de Paralympische Zomerspelen 2004 in Athene werden op 519 onderdelen gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat de medaillespiegel.

Het IPC stelt officieel geen medaillespiegel op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In de spiegel wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

Medaillespiegel 
In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond.

Opgemerkt wordt dat het totaal aantal goud, zilver en brons niet gelijk is. Dit komt doordat er bij sommige sporten, zoals het judo, naast goud en zilver ook twee keer brons wordt uitgereikt.

Paralympische Zomerspelen 2004
2004